Hominizacja to:

1. W teorii ewolucji termin ten oznacza proces powstania gatunku człowiek rozumny Homo sapiens. Proces ten nie jest przyczyną powstania człowieka, lecz jedynie procesem pojawienia się warunków koniecznych do powstania ciała ludzkiego. Do najważniejszych elementów hominizacji zaliczamy:
 spionizowanie postawy ciała, 
 dwunożny chód, 
 trzykrotne powiększenie objętości mózgu, 
 wykształcenie mowy, 
 umiejętność wytwarzania narzędzi i posługiwania się nimi oraz podział pracy.

2. W filozofii chrześcijańskiej terminem tym określa się proces "dojrzewania do pełni człowieczeństwa" w sensie duchowym.

Przypisy